Арделю́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 65 км на південний захід від Парижа, 55 км на північ від Орлеана, 34 км на схід від Шартра.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Арделю на сайті французького Національного інституту географії
 Арделю на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Арделю на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ер і Луар

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ер і Луар